Palmer peut faire référence à

Nom de famille

Toponymes 

 en Antarctique, donnés en l'honneur de Nathaniel Palmer
 archipel Palmer, un archipel au nord-ouest de la péninsule Antarctique ;
 Terre Palmer, une région de la péninsule antarctique ;

 Au Canada
 rivière Palmer, dans Chaudière-Appalaches, au Québec
 rivière Palmer Est, dans Chaudière-Appalaches, au Québec

 Aux États-Unis
Palmer, une localité d'Alaska
Palmer, une localité de l'Illinois
Palmer, une localité du comté de Pocahontas dans l'Iowa aux États-Unis,
Palmer, une localité du Kansas
Palmer, une ville du Massachusetts
Palmer, une localité du Tennessee
Palmer, une localité du Texas

Navires
 le RV Nathaniel B. Palmer, un navire scientifique brise-glace américain opérant en Antarctique

Autres
 Château Palmer, un cru bordelais
 Mangue Palmer, une variété de mangue cultivée dans le sud de la Floride
 Raids Palmer, des actions contestées menées par le département de la Justice américain (dirigé alors par Alexander Mitchell Palmer) contre les mouvements d'extrême gauche aux États-Unis de fin 1919 au début de 1920
 Jack Palmer, personnage de détective de bande dessinée créé en 1974 par Pétillon

 Palmer, film américain de Fisher Stevens (sorti en 2021).
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie de bateaux